Horus, abreviació per al nom del deu egipci
 Diagrama de Hertzsprung-Russell, relació entra la magnitud absoluta i el tipus espectral de les estrelles
 .hr, domini de primer nivell corresponent a Croàcia
 hr o Hessischer Rundfunk, empresa de ràdio i televisió pública de l'estat federat de Hessen